Placebo má více významů:
 placebo – nečinná látka, používá se v lékařství při zkouškách nových léků
 Placebo (skupina) – britská hudební skupina
 Placebo (album) – album stejnojmenné britské hudební skupiny